Die Communauté de communes des Terres d’Auxois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 76 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Semur-en-Auxois.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Sinémurien,
 Communauté de communes du Canton de Vitteaux und
 Communauté de communes de la Butte de Thil.

Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Flée  und Bierre-lès-Semur die Commune nouvelle Le Val-Larrey. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 76.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Terres dAuxois
Gegründet 2016